Бюро — офіс.
 Бюро — вид письмового столу.

Організація 
Бюро — організація
 Політбюро — керівний орган комуністичних партій різних країн
 Бюро перепису населення США
 Федеральне бюро розслідувань

Топонім 
 Бюро — округ (графство) у штаті Іллінойс, США

Прізвище 
 Луї Едуар Бюро ( або , 25 травня 1830 — 14 грудня 1918) — французький ботанік, палеоботанік